Zebulon is een van de twaalf zonen van Jakob. Volgens Genesis 35 vers 23 is hij de zesde zoon. Zijn moeder heette Lea en was de eerste vrouw van Jakob. Hij was Lea's jongste zoon. Zebulon is de stamvader van een van de twaalf stammen van het Koninkrijk Israël.

Literatuur
 Helene W. van Woelderen - Nederland, wondere parallel: zebulun, een stam van Israel

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel